La sigla ICCA, en cuanto a organizaciones e instituciones, puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Organizaciones internacionales 
 Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales (ICCA por sus siglas en inglés), asociación internacional dedicada a la organización de eventos y congresos.
 International Correspondence Chess Association (ICCA por sus siglas en inglés), precursora de la actual 'Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia' (en inglés: International Correspondence Chess Federation –ICCF–).

Instituciones académicas 
 Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica (ICCA), instituto de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (España).